Suzanne Lenglen ha battuto in finale Mary Kendall Browne 6–1 6–0.

Teste di serie
 Suzanne Lenglen (campionessa)
 Helen Wills (ottavi di finale)
 Mary Kendall Browne (finalista)
 Elizabeth Ryan (quarti di finale)
 Joan Fry Lakeman (semifinalista)
 Kathleen McKane Godfree (quarti di finale)
 Julie Vlasto (primo turno)
 Yvonne Bourgeois (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

 

Internazionali di Francia 1926